Чемпионат Азии по хоккею на траве среди мужчин 1982 — 1-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 12 по 20 марта 1982 года в городе Карачи (Пакистан). В турнире приняло участие 7 сборных.

В отличие от всех последующих чемпионатов, этот чемпионат проводился только в один этап (игры по круговой системе в один круг в группе), без последующего этапа плей-офф.

Чемпионами в 1-й раз в своей истории стала сборная Пакистана. Второе место заняла сборная Индии. Бронзовым призёром стала сборная Китая.

Результаты игр

Групповой этап

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com
 Страница чемпионата на сайте rediff.com
 History of Asia Cup | AsiaHockey (в веб-архиве web.archive.org)

1982
1982 год в Пакистане
Международные спортивные соревнования в Карачи
Международные соревнования по хоккею на траве в Пакистане
Март 1982 года
Чемпионаты Азии в 1982 году
Чемпионаты Азии в Пакистане